Molekulska formula -{C12H15N2O3PS}- se može odnositi na:

 Foksim
 Hinalfos